Conjure One est un projet de musique électronique canadien, emmené par Rhys Fulber (plus connu comme étant un membre de Front Line Assembly et Delerium).

Historique 
Rhys Fulber a quitté Front Line Assembly ainsi que les autres projets en association avec Bill Leeb en 1997, afin de poursuivre une carrière solo. Peu de temps après, un album solo a été annoncé, bien que les métiers de producteur et remixer de Fulber aient repoussé la sortie de cet album à .

L'album au nom éponyme était une sorte de fusion entre les caractéristiques des précédents travaux de musique électronique de Fulber (à savoir claviers avec des beats de dance) et des influences provenant de la musique du Moyen-Orient, apportant des mélodies ambient rappelant Delerium.

Un certain nombre de morceaux étaient orientés pop incluant des voix, principalement Poe et Chemda, cette dernière chantant entièrement en arabe. Sinéad O'Connor et Jeff Martin (de The Tea Party) ont également participé.

Après son retour au sein de Front Line Assembly et Delerium en 2005, Fulber réalisa un second album intitulé Extraordinary Ways. Cet album utilise des sons plus contemporains, tels que des guitares ou des beats plus proches du trip hop. Parmi les voix, on peut noter Tiff Lacey, Poe (crédité sous le pseudo Jane), Chemda, Joanna Stevens, ou bien même Fulber lui-même.

5 ans après le deuxième album un nouvel album intitulé "Exilarch" est annoncé pour le , le premier single est sorti le  en téléchargement légal et s’appelle "I Dream In Colour".
Le  le second single "Like Ice" sort en digital accompagné de plusieurs remix. Conjure One part alors en tournée avec Kyoko Baertsoen connue pour avoir été la chanteuse du groupe de Trip-Hop Lunascape.

Fin 2012 Rhys annonce qu'il travaille sur un nouvel album et qu'il est actuellement signé chez Armada Music, quelques noms et titres de chansons sont annoncés, les chanteuses Leigh Nash, Aruna et le chanteur Christian Burns feront partie de l'aventure, le premier single de ce quatrième album, intitulé "Under the Gun" en collaboration avec Leigh Nash sort le  et le second "Still Holding On" en collaboration avec Aruna est édité au mois d'octobre de la même année. Il faudra cependant attendre début 2015 pour que Rhys annonce la parution du quatrième album nommé "Holoscenic" qui sortira le  de cette année.

Discographie

Albums

Singles 
 2001 : Redemption
 2002 : Sleep
 2002 : Tears From the Moon
 2003 : Center of the Sun
 2005 : Extraordinary Way
 2006 : Face the Music
 2010 : I Dream In Colour
 2011 : Like Ice
 2013 : Under the Gun
 2013 : Still Holding On
 2021 : Animals
 2022 : Wolves at the Door
 2022 : Wheels Come Off

Liens externes 
 Site officiel
Myspace officiel

Groupe de trip hop
Groupe musical canadien des années 2000
Groupe canadien de musique électronique
Groupe musical formé en 1997